Чемпионат Египта по футболу 1972/1973 — 18-й чемпионат Египта, проходивший с 6 октября 1972 года по 22 апреля 1973 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1972/1973 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1972/1973 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1972 год в Египте
1973 год в Египте